Juleska Vonhagen, eigentlich Julia Friese (* 1985 in Hagen) ist eine deutsche Journalistin und Autorin, die in Berlin lebt. Ihr Pseudonym bezieht sich auf ihren Geburtsort Hagen.

Vonhagen veröffentlicht Bücher über alltägliche Themen jungen Lebens, wie „Mädchengespräche“ junger Frauen oder die Erfahrungen zugezogener „Neuberliner“. Ihr erstes Buch Herzmist erreichte im Juni 2009 Platz 28 der Spiegel-Bestsellerliste von Buchreport. Da es ein Konglomerat aus protokollierten, mit ihren Freundinnen geführten Gesprächen darstellt, bezeichnete sie sich bei TV total nicht als Autorin, sondern als „Abschreiberin“. 2011 erschien ihr zweites Buch Groß.Stadt.Fieber.

Unter bürgerlichem Namen ist sie als Radiomoderatorin und Journalistin tätig, vor allem als Musikkritikerin und Kolumnistin. 2008 wurde ihr der Axel-Springer-Preis für junge Journalisten in der Kategorie Hörfunk verliehen.

Werke 
 Herzmist. Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag. Berlin 2009 ISBN 978-3896028761 (auch als Hörbuch)
 Groß.Stadt.Fieber. Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag.  Berlin 2011  ISBN 978-3896025876

Weblinks 
 
 Website Julia Friese
 Juleska Vonhagen bei TV total, Sendung vom 18. Mai 2009
 „Wie wichtig ist euch Sex?“ Interview und Buchauszüge von Herzmist auf Spiegel Online
 Vom Durchstarten und Scheitern in Berlin. Buchbesprechung von Groß.Stadt.Fieber bei Berliner Morgenpost
 Der Motor der Berlin am Laufen hält. Interview mit Juleska Vonhagen zu Groß.Stadt.Fieber in der Berliner Zeitung

Einzelnachweise 

Journalist (Deutschland)
Autor
Pseudonym
Deutscher
Geboren 1985
Frau